Le psaume 125 peut désigner :
 le psaume 125 (124) : psaume 125 selon la numérotation hébraïque, psaume 124 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 126 (125) : psaume 126 selon la numérotation hébraïque, psaume 125 selon la numérotation grecque.